Drenova peut désigner :

Toponymes
en Bosnie-Herzégovine
Drenova, un village situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Drenova, un village situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Drenova, un village situé dans la municipalité de Čajetina, district de Zlatibor ;
Drenova, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
Drenova, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.

Autre
Aleksander Stavre Drenova, un poète albanais qui a écrit l'hymne national albanais, Hymni i Flamurit (L'Hymne au drapeau).